

Spoorwegen
Ferrocarril Central Córdoba, een Argentijns spoorwegbedrijf
Station Rosario Central Córdoba, een treinstation  Rosario

Voetbalclubs
CA Central Córdoba (Rosario), een Argentijnse voetbalclub uit Rosario
CA Central Córdoba (Santiago del Estero), een Argentijnse voetbalclub uit Santiago del Estero
Instituto Atlético Central Córdoba, een Argentijnse voetbalclub uit Córdoba, bekend als Instituto